Brownstone ist: 
 Brownstone (Baustoff), brauner Sandstein
 Im amerikanischen Englisch umgangssprachlich auch Sandsteinhäuser, insbesondere Reihenhaus-Bauten großstädtischer Wohngebiete

Brownstone hat folgende Verwendungen:
 Brownstone Falls, ein Wasserfall im Norden von Wisconsin 
 Brownstone (Kansas), ein Ort im Labette County im US-amerikanischen Bundesstaat Kansas
 Brownstone Productions, US-amerikanisches Filmproduktionsunternehmen
 Mr. Brownstone, Lied der Band Guns N’ Roses

Brownstone ist der Familienname folgender Personen:
 David M. Brownstone, US-amerikanischer Autor
 Meyer Brownstone (1922–2019), kanadischer Autor und Wissenschaftler  
 Spencer Brownstone, US-amerikanischer Maler und Künstler